«Любовь с препятствиями» (, букв. «Дальнозоркость в две диоптрии») — фильм 1976 года, реж. Петр Б. Василев, Болгария.
 «Любовь с препятствиями» (, букв. «Счастье никогда не приходит одно») — фильм 2012 года, реж. Джеймс Ют, Франция.